Ми́лан Ива́нович (, ; род. 21 декабря 1960, , Югославия) — австралийский футболист сербского происхождения, выступавший на позиции центрального защитника.

Карьера

Клубная карьера 
Родившийся в Югославии, Милан Иванович начал свою профессиональную карьеру в местном клубе «Црвенка». Отыграв несколько сезонов за «» из  и белградский ОФК, Иванович был приглашён в гранд югославского футбола — «Црвену Звезду», однако закрепиться в её основном составе не сумел.

В 1988 году Иванович эмигрировал в Австралию. С 1989 года он выступал за «» и в составе команды стал двукратным чемпионом Австралии (1991/1992, 1993/1994), двукратным обладателем Кубка Австралии (1989, 1991/1992), а также удостаивался персональных наград: по окончании сезона 1991/1992 ему как лучшему игроку чемпионата была вручена , а в 1993 году — , которая вручается лучшему игроку финального матча первенства страны.

В 2003 году Милан Иванович был включён в .

Карьера в сборной 
Дебют Ивановича за сборную Австралии состоялся в 1991 году против Чехословакии. В составе национальной команды стал серебряным призёром Кубка конфедераций 1997, проходившем во Саудовской Аравии, а также победителем Кубка наций ОФК 1996.

Всего же за сборную он провёл 59 игр, в том числе одну с капитанской повязкой — товарищеский матч, прошедший 15 февраля 1998 года в Аделаиде против Японии, стал для него последним в футболке «соккеруз».

В 2000 году любительская организация «Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation» включила Ивановича в австралийскую «Команду века», расположив его на поле в роли второго центрального защитника.

Примечания 

Футболисты Австралии
Игроки сборной Австралии по футболу
Члены австралийского футбольного зала славы
Игроки ФК «Црвенка»
Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК ОФК
Игроки ФК «Раднички» Ниш
Игроки ФК «Аделаида Сити»